Това е списък на закрити арени в Европа по капацитет. Списъкът включва и Израел.

Съоръженията са наредени по техния капацитет седящи места. Всичките имат поне 10 000 души капацитет.

Настоящи арени

Източници 

!